Zalerion är ett släkte av svampar. Zalerion ingår i familjen Lulworthiaceae, ordningen Lulworthiales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zalerion